Ez a szócikk a síugró magyar bajnokságokon egyéni- és csapatversenyben győztes és dobogós versenyzőket tartalmazza.

Egyéni bajnokságok

{| 
|- bgcolor="#efefef"
|align=left|Év
|align=left|sánc
|colspan="2" align="center" bgcolor="gold" |  Arany
|colspan="2" align="center" bgcolor="silver" |  Ezüst
|colspan="2" align="center" bgcolor="CC9966" |  Bronz
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1921 
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Haberl Aladár (PTE)
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1931
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Ványa Pál (TTE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(36; 35,5) 193,3
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1932
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Ványa Pál (TTE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(42; 43) 211,2
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1933
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Ványa Pál (BBTE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(35; 36,5) 236
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1934
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Máray (Marsik) Andor (LASE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(28; 33,5) 164,5
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1935
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Darabos Sándor (MAC)
| bgcolor="efefef" align="right" |(30; 29,5, 31) 306
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1936
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Darabos Sándor (MAC)
| bgcolor="efefef" align="right" |(48,5; 48) 205,9
| bgcolor="efefef" |Ványa Pál (UTE)
| bgcolor="efefef" align="right" |198,3
| bgcolor="efefef" | Kővári Károly (MAC)  
| bgcolor="efefef" align="right" |188,6
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1937
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Darabos Sándor (MAC)
| bgcolor="efefef" align="right" |(26,5; 26; 27,5) 330,1
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1938
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Ványa Pál (UTE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(42,5; 42; 42,5) 340,4
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1939
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Ványa Pál (UTE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(41; 49; 49,5) 311,6
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1940
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Darabos Sándor (MAC)
| bgcolor="efefef" align="right" |(28; 29,5) 215
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1941
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Ványa Pál (UTE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(44; 44) 206,6
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1942
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Rész Mihály (BBTE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(47; 50) 220,7
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1943
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Ványa Pál (UTE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(48; 45,5) 207
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1944 
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Rész Mihály (BBTE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(68; 68) 
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
| align=left| 1945
| colspan="7" rowspan="2" align=left| Nem rendeztek bajnokságot
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1946
|- bgcolor="#efefef"
|align=left|1947
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Hemrik Ferenc (BEAC)
| bgcolor="efefef" align="right" |(52; 48,5) 215,1
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1948
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Hemrik Ferenc (GSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(46; 48,5) 226,7
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1949
|colspan="7" align=left|Nem rendeztek bajnokságot
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1950
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Rész Mihály (Előre SE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(49; 50,5) 219,9
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1951
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Hemrik Ferenc (VL Keltex)
| bgcolor="efefef" align="right" |(46; 42) 223,9
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1952
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Mező Bertalan (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(46,5; 59,5) 223,2
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1953
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Mező Bertalan (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(40,5; 45,5) 226,5
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1954
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Mező Bertalan (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(40,5; 41,5) 202,9
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1955
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Mező Bertalan (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(37; 36) 226,5
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left|1956
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Mező Bertalan (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(63,5; 61) 232
| bgcolor="efefef" |Szabó Tibor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(56; 57,5) 210
| bgcolor="efefef" | Benedek (Bp. Dózsa)Hemrik (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(55,5; 59) 205,5(56; 55,5) 205,5
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1957 
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Benedek Kálmán (Ú. Dózsa)
| bgcolor="efefef" align="right" |(43,5; 46) 215,8
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1958
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |  Csávás László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(60; 55) 199
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" | 
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1959
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Csávás István (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(55; 58,5) 196,2
| bgcolor="efefef" |Sudár Tamás (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(55; 54,5) 191,9
| bgcolor="efefef" |Kiss Endre (Ú. Dózsa)
| bgcolor="efefef" align="right" |(67; 60) 185,5
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1960
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Csávás László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(39,5; 40) 218,3
| bgcolor="efefef" |Kiss Endre (Ú. Dózsa)
| bgcolor="efefef" align="right" |(36,5; 35) 204,1
| bgcolor="efefef" |Kiss Gyula (Előre)
| bgcolor="efefef" align="right" |(36,5; 37) 199,4
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1961
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Kiss Endre (Ú. Dózsa)
| bgcolor="efefef" align="right" |(56; 60,5) 321
| bgcolor="efefef" |Sudár Tamás (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(51; 55; 57,5) 289,2
| bgcolor="efefef" |Kiss Gyula (Előre)
| bgcolor="efefef" align="right" |(45; 56,5; 52,5) 289,2
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1962
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Kiss Endre (Ú. Dózsa) Gellér László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(62,5; 62) 216(62; 62,5) 216
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" |Csávás László (Ú. Dózsa)
| bgcolor="efefef" align="right" |(60,5; 60,5) 210,5
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1963
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Csávás László (Ú. Dózsa)
| bgcolor="efefef" align="right" |(62; 63) 225,6
| bgcolor="efefef" |Sudár Tamás (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(60; 62,5) 224,1
| bgcolor="efefef" |Kiss Endre (Ú. Dózsa)
| bgcolor="efefef" align="right" |(59,5; 60) 214,9
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1964
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Gellér László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(76; 78,5; 77; 73) 433,7
| bgcolor="efefef" |Nádor Tibor (Ú. Dózsa)
| bgcolor="efefef" align="right" |(75,5; 72,5; 73; 72) 418,3
| bgcolor="efefef" |Kiss Endre (Ú. Dózsa)
| bgcolor="efefef" align="right" |(71,5; 73,5, 69; 72) 416,1
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1965
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Csávás László (Ú. Dózsa)
| bgcolor="efefef" align="right" |(70; 71,5 ) 221,6
| bgcolor="efefef" |Gellér Mihály (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(78, 66) 221,1
| bgcolor="efefef" |Gellér László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(61, 73,5) 218,3
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1966
|colspan="7" align=left|Nem rendeztek bajnokságot.
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1967
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Gellér László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(69,5; 68,5) 186,8
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1968 
|align=left| K
| bgcolor="efefef" |Molnár Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(41,5; 42) 213,6
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| KP
| bgcolor="efefef" |Gellér Mihály (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1969 
|align=left| K
| bgcolor="efefef" |Molnár Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(51,5; 50,5) 199,2
| bgcolor="efefef" |Zámbó Antal (Ú Dózsa)
| bgcolor="efefef" align="right" |175
| bgcolor="efefef" |Szanyi János
| bgcolor="efefef" align="right" |166,9
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| N
| bgcolor="efefef" |Gellér Mihály (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(77; 77,5) 214,2
| bgcolor="efefef" |Gellér László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |190,1
| bgcolor="efefef" |Molnár Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |177
|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1970
|align=left|K
| bgcolor="efefef" |Gellér László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(55; 57) 224,1
| bgcolor="efefef" |Szanyi János(Újpesti Dózsa)
| bgcolor="efefef" align="right" |205,8
| bgcolor="efefef" |Molnár Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |202,4
|- bgcolor="#efefef"
|align=left|
| bgcolor="efefef" |Molnár Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(74,5; 69,5;) 195
| bgcolor="efefef" |Zámbó Antal (Újpesti Dózsa)
| bgcolor="efefef" align="right" |189,9
| bgcolor="efefef" |Szanyi János(Újpesti Dózsa)
| bgcolor="efefef" align="right" |''183,7'|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1971 |align=left|Kp
| bgcolor="efefef" |Gellér Mihály (MOM SC)
| bgcolor="efefef" align="right" |(57; 56) 222,9| bgcolor="efefef" |Gellér László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |215,3| bgcolor="efefef" |Molnár Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |212,2|- bgcolor="#efefef"
|align=left|N
| bgcolor="efefef" |Gellér Mihály (MOM SC)
| bgcolor="efefef" align="right" |(72,5; 72,5) 204,6| bgcolor="efefef" |Gellér László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |194,7| bgcolor="efefef" |Molnár Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |184,9|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1972|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Gellér László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(58; 55) 225,9| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1973|align=left|Kp
| bgcolor="efefef" |Zámbó Antal (Újpesti Dózsa)
| bgcolor="efefef" align="right" |(55; 51,5) 217| bgcolor="efefef" |Gellér László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |215,8| bgcolor="efefef" |Szlágyi Gyula (MOM SC)
| bgcolor="efefef" align="right" |215,0 
|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1974 |align=left|K
| bgcolor="efefef" |Szilágyi Gyula (MOM SC)
| bgcolor="efefef" align="right" |(55,0; 56,0); 211,8| bgcolor="efefef" |Gellér László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |206,9| bgcolor="efefef" |Kun Sándor (MOM SC)
| bgcolor="efefef" align="right" |205,0|- bgcolor="#efefef"
|align=left|N
| colspan="6" bgcolor="efefef" | A nagysánc bajnokság hóhiány miatt elmaradt.
|- bgcolor="#efefef"
|align=left| 1975|align=left|
| colspan="6" bgcolor="efefef" | Az enyhe időjárás miatt nem rendeztek magyar bajnokságot.
|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1976|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Szilágyi Gyula (MOM SC)
| bgcolor="efefef" align="right" |(54,0; 54,0) 216,4| bgcolor="efefef" |Hényel Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(52,0; 55,5) 204,0| bgcolor="efefef" |Molnár Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(52,0; 53,0) 201,7|- bgcolor="#efefef"
|align=left|N
| bgcolor="efefef" |Hényel Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(68,0; 62,5) 170,4| bgcolor="efefef" |Molnár Gyula (BHSE) Gellér László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(60,0; 60,0) 156,6(60,0; 60,0) 156,6| bgcolor="efefef" |
| bgcolor="efefef" align="right" |
|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1977|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(47,5; 47,5) 208,3| bgcolor="efefef" |Mayer István (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(47,5; 47,0) 204,0| bgcolor="efefef" |Molnár Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(46,0; 46,0) 201,9|- bgcolor="#efefef"
|align=left|N
| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(76,0; 81,0) 222,9| bgcolor="efefef" |Molnár Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(73,0; 75,0) 210,6| bgcolor="efefef" |Mayer István (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(73,0; 76,0) 207,0|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1978|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Molnár Gyula  (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(60,0; 56,5) 231,3| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(57,0; 56,0) 223,0| bgcolor="efefef" |Kelemen Zoltán (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(57,0; 54,5) 213,3|- bgcolor="#efefef"
|align=left|N
| bgcolor="efefef" |Molnár Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(79,0; 80,0) 223,3| bgcolor="efefef" |Kelemen Zoltán (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(75,0; 75,5) 206,9| bgcolor="efefef" |Hényel Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(76,5; 73,5) 203,2|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1979.
|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Hényel Gyula  (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(41,0; 40,5) 218,5| bgcolor="efefef" | Kelemen Zoltán (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(40,5; 40,5) 215,0| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(39,5; 39,5) 213,5|- bgcolor="#efefef"
|align=left|N
| bgcolor="efefef" |Hényel Gyula (Bp. Honvéd)
| bgcolor="efefef" align="right" |(61,0; 72,0) 178,1| bgcolor="efefef" |Fischer László (Bp. Honvéd)
| bgcolor="efefef" align="right" |(69,5; 60,0) 173,0| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (Bp. Honvéd)
| bgcolor="efefef" align="right" |(72,0; 70,0) 166,5|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1980|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor  (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(61,5; 60,0) 237,7| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(60,0; 56,0) 222,3| bgcolor="efefef" |Hényel Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(60,5; 56,0) 220,7|- bgcolor="#efefef"
|align=left|N
| bgcolor="efefef" |Kelemen Zoltán (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(81,0; 82,0) 227,1| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(80,5; 78,5) 223,7| bgcolor="efefef" |Hényel Gyula (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(77,0; 80,0) 218,5|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1981.|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(62; 58) 229| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(60; 57,5) 227| bgcolor="efefef" |Kelemen Zoltán (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(58,5; 56) 214|- bgcolor="#efefef"
|align=left|N
| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(74; 67) 192,8| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(63,5; 68,5) 176,2| bgcolor="efefef" |Lovas Miklós (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(63,5; 68,5) 161,4|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1982.|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor  (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(58,5; 57) 225,9| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(56,5; 56,5) 219,9| bgcolor="efefef" |Kelemen Zoltán (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(54,5; 53,5) 201,9|- bgcolor="#efefef"
|align=left|N
| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(75; 78,5) 216,3| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(70,5; 79) 207,7| bgcolor="efefef" |Pálinkás Viktor (MMG AM)
| bgcolor="efefef" align="right" |(68,5; 76;) 194,7|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1983.|align=left|KP
| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(54,5; 53,0) 208,0 | bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(53; 54,5,0) 207,5| bgcolor="efefef" |Kelemen Zoltán (BHSE)Lovas (MMG AM)
| bgcolor="efefef" align="right" |(52,5; 50,5) 139,9(50,5; 52,5) 139,9|- bgcolor="#efefef"
|align=left|N
| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(80; 80,5) 227,1| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(78; 80,) 220,1| bgcolor="efefef" |Kelemen Zoltán (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(78; 75) 206,6|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1984.|align=left|K
| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(58,0; 57,5) 209,9 | bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(55,5; 57,0) 198,0| bgcolor="efefef" |Lovas (MMG AM)
| bgcolor="efefef" align="right" |(50,5; 53,0) 166,4|- bgcolor="#efefef"
|align=left|N
| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor  (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(76,5; 78,0) 199,3| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(74,5; 70,0) 177,8| bgcolor="efefef" | Kelemen Zoltán (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(71,5; 68,0) 160,3|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1985.|align=left|K
| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(55; 54,5) 196,1 | bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(54; 55,5) 195,1| bgcolor="efefef" |Habán Zoltán (MMG AM)
| bgcolor="efefef" align="right" |(48; 48) 162,3|- bgcolor="#efefef"
|align=left|N
| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(77,5; 80) 198,7| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(76,5; 80) 195,1| bgcolor="efefef" | Lovas Miklós (MMG AM)
| bgcolor="efefef" align="right" |(76; 76,5) 184,7|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1986.|align=left|K
| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor  (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(56; 56) 196,6| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(55,5; 55,5) 195,3| bgcolor="efefef" |Habán B. (MMG AM)
| bgcolor="efefef" align="right" |(54; 54) 183,4|- bgcolor="#efefef"
|align=left|N
| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor  (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(80; 79,5) 196,4| bgcolor="efefef" |Hényel Gyula (MGM AM)
| bgcolor="efefef" align="right" |(74; 70) 162,6| bgcolor="efefef" |Szalai Mihály (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(71,5; 70,5) 157,4|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1987.|align=left|K
| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(56,5; 57) 208,1| bgcolor="efefef" |Szalai Mihály (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(54,5; 56) 199,3| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(54; 55,5) 197,2|- bgcolor="#efefef"
|align=left|N
| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(83; 82,5) 218,3| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(81; 81) 207,4| bgcolor="efefef" |Szalai Mihály (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(81; 80) 207,0|- bgcolor="#efefef"
|rowspan=2 align=left|1988.|align=left|K
| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(64; 60) 182,7| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(56; 64) 142,5| bgcolor="efefef" |Nádor (MGM AM)
| bgcolor="efefef" align="right" |(54; 51,5) 141,9|- bgcolor="#efefef"
|align=left|N
| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(84,5; 82) 216,1| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(75,5; 80) 192,5| bgcolor="efefef" |Szalai Mihály (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(67; 73) 159,2|- bgcolor="#efefef"
|align=left|1989.|align=left|N
| bgcolor="efefef" |Fischer László (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(80,5; 81) 216,6| bgcolor="efefef" |Habán Zoltán (MOM SC)
| bgcolor="efefef" align="right" |(69,5; 73,5) 183,9| bgcolor="efefef" |Gellér Gábor (BHSE)
| bgcolor="efefef" align="right" |(70,5; 74) 181,3|}Jelmagyarázat: K=Kissánc, KP=Középsánc N'''=Nagysánc

Csapat bajnokságok

Jegyzetek

Síugrás
Sísport témájú listák